Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Daviess (ang. Daviess County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Daviess (ang. Daviess County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Daviess (ang. Daviess County) – w stanie Missouri